Simabara, város Japánban, Nagaszaki prefektúrában
Simabara, Kiotó egyik gésanegyede
Simabara-félsziget, Kjúsú szigetéhez tartozó félsziget (Nagaszaki prefektúra)